2 miejscowości w Polsce:
 Szymki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo
 Szymki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska

Miejscowości na Białorusi:
 Szymki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Kuryłowicze
Szymki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł.
Szymki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.